Zielona Latarnia – superbohater
 Green Lantern – film z 2011
 Zielona Latarnia: Pierwszy lot – film animowany z 2009
 Zielona Latarnia – serial animowany z 2012
 DJ Green Lantern